Тиуно́в — русская фамилия, имеет женскую форму Тиуно́ва. Известные носители:
 Тиунов, Алексей Владимирович (род. 1962) — российский биолог, член-корреспондент РАН (2019)
 Тиунов, Василий Филиппович (1901—1998) — ректор Пермского государственного университета (1951—1961), доктор экономических наук.
 Тиунов, Виктор Фатеевич (1897—1938) — начальник Главного управления государственной съёмки и картографии НКВД СССР.
 Тиунов, Михаил Петрович (род. 1949) — российский зоолог, систематик млекопитающих, доктор биологических наук
 Тиунов, Олег Иванович (1937—2017) — судья Конституционного суда РФ (1991—2002), доктор юридических наук.
 Тиунов, Юрий Владимирович (род. 1987) — российский убийца и педофил.
 Тиунова, Мария Николаевна — в 1930—1950-е годы — диктор радиостанции «Радио-1».
 Тиунова, Софья Александровна (1925—2015) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 ул. Тиунова (г. Енакиево)